

Степна сільська рада — сільське поселення, Світлинський район, Оренбурзька область
 Степна сільська рада — сільське поселення, Солонешенський район, Алтайський край
 Степна сільська рада — сільське поселення, Ташлинський район, Оренбурзька область